Plusieurs ligues sportives portent ou ont porté le nom de ligue continentale, ou Continental League en anglais. On compte parmi celles-ci :
 la ligue continentale de hockey, championnat de hockey sur glace en Eurasie ;
 la ligue continentale, projet avorté de création d'une troisième ligue majeure de baseball, aux États-Unis et au Canada ;
 la ligue continentale de baseball, ancienne ligue américaine de baseball mineur présente au Nouveau-Mexique, en Louisiane et au Texas.